Bracklo ist der Familienname von:
Eike-Edzard Bracklo (* 1934), deutscher Diplomat
Enno Paul Bracklo (1886–1963), deutscher Jurist und Diplomat